Chaguaramas (Trinidad), een stad en schiereiland van Trinidad.
 Chaguaramas (gemeente), een gemeente in de Venezolaanse staat Guárico.
 Chaguaramas (stad), de hoofdstad van deze gemeente, die een grootdeel van de gemeente omvat.